Sukma (Hindi:   []) ist eine Stadt im indischen Bundesstaat Chhattisgarh. 

Die Einwohnerzahl betrug beim Zensus 2011 13.926. Sukma ist Verwaltungssitz des Distrikts Sukma.

Sukma liegt im äußersten Süden Chhattisgarhs nahe der Grenze zum Nachbarbundesstaat Odisha am nördlichen Ufer des Sabari-Flusses. Nach Raipur, die Hauptstadt Chhattisgarhs, sind es rund 390 Kilometer. Die nationale Fernstraße NH 221 verbindet Sukma mit Jagdalpur und Vijayawada.

Klima 
Das Klima in Sukma ist tropisch. In den Monsunmonaten Juli und August fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1477 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 27,0 °C.

Einzelnachweise 

Ort in Chhattisgarh
Nagar Panchayat in Chhattisgarh
Distrikt Sukma